Гриффон — многозначное слово.

  — название нескольких пород брудастых собак — легавых и декоративных
 Бельгийский гриффон;
 Брабантский (гладкошерстный) гриффон (брабансон);
 Брюссельский гриффон
 ;
 Гриффон Кортальса;
 Другие значения
 Гриффон — двухпанельный файловый менеджер для операционных систем Symbian.

 Griffon 
 VBMR Griffon — французский бронеавтомобиль.

См. также 
 Грифон (значения)
 Гриффин